Nebojša Pavlović, (en serbe cyrillique : ) né le  à Belgrade, en Yougoslavie, aujourd'hui  en Serbie, est un footballeur serbe. Il évolue comme milieu défensif.

Biographie

Palmarès 
 Avec le KAA La Gantoise :
 Finaliste de la Coupe Intertoto en 2006.

 Avec le KV Courtrai :
 Finaliste de la Coupe de Belgique en 2012.

Statistiques détaillées

En club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur serbe
Joueur du FK Čukarički
Joueur du FK Rad Belgrade
Joueur du KAA La Gantoise
Joueur du KSC Lokeren
Joueur du KV Courtrai
Naissance en avril 1981
Naissance à Belgrade